Pietro Antonio Novelli (1568-1625) – pittore e mosaicista italiano
Pietro Antonio Novelli (1729-1804) – pittore, incisore, disegnatore e poeta italiano	
Antonio Novelli (1600-1662) – scultore e incisore italiano